Welcome To Sludge City est la première démo du groupe de Deathcore Anglais Annotations Of An Autopsy. Le groupe a sorti cette démo au cours de l'année 2007, un an après la formation du groupe.

Composition
    
 Steve : Chant
 Jamie : Guitare
 Al : Guitare
 Matt : Basse
 Dan : Batterie

Liste des morceaux

 Awaiting the Autopsy
 Welcome to Sludge City
 Gore Gore Gadget
 Serpents

Notes et références 

Album d'Annotations of an Autopsy
Album musical sorti en 2007